Als Weltmeisterschaft 1902 oder WM 1902 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1902 stattgefunden haben:

 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1902
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1902

Sportveranstaltung 1902
Weltmeisterschaften nach Jahr